Nelsonia – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia
 Nelsonia – rodzaj ssaków z rodziny chomikowatych
 Nelsonia – rodzaj roślin z rodziny akantowatych
 Nelsonia – rodzaj kopalnych trylobitów włączony do rodzaju Paleonelsonia